Васи́лий Васи́льевич Петро́в:
  — статский советник, председатель Иркутского губернского правления.
 Петров, Василий Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; 25 сентября 1917.
 Петров, Василий Васильевич (1914—1997) — командир сапёрного взвода, Герой Советского Союза.
 Петров, Василий Васильевич (1920—1941) — пограничник, замполитрук, Герой Советского Союза.